Isard peut faire référence à : 
 L'isard (Rupicapra pyrenaica), une espèce de la sous-famille des caprins.
 L'Isard, une rivière du sud-ouest de la France.
 Le Pistolet Isard, un pistolet semi-automatique espagnol.

 Desann Isard, un personnage de l'univers Star Wars.
 Philippe Isard, écrivain et scénariste français.
 Walter Isard (1919-2010), économiste américain.

Voir aussi